Rick steht für:

 Rick (Vorname), männlicher Vorname
 eine Außenwacht der Schweizer Gemeinde Pfäffikon ZH 
 Rick (Pferdesport), Hindernis beim Springreiten

Rick ist der Familienname folgender Personen und fiktiven Figuren
 Anton Rick (1887–1949), preußischer Landrat
 Charles M. Rick (1915–2002), US-amerikanischer Botaniker und Genetiker
 Constanze Rick (* 1969), deutsche Fernsehmoderatorin
 Horst Rick (1936–2012), deutscher Fußballspieler
 Johannes Rick (1869–1946), österreichischer römisch-katholischer Theologe
 Josef Rick (1912–2001), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Julia Rick (* 1993), deutsche Wakeboarderin und Fußballspielerin
 Karin Rick (* 1955), österreichische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Marvin Rick (1901–1999), US-amerikanischer Hindernisläufer 
 Oliver Rick (* 1967), deutscher Hämatologe, Onkologe und Hochschullehrer
 Sebastian Rick (* 1983), deutscher Historiker und Kommunalpolitiker
 Stephan Rick (* 1974), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Rick Master, fiktiver Amateurdetektiv und Journalist in der gleichnamigen Comicserie

RICK-Staaten steht für:
 Russland, Indien, China und Südkorea, siehe BRICS-Staaten #Alternative Konstruktionen

Siehe auch:
 RIC
 Rigg
 Rik

Abkürzung